Das Jüngste Gericht bezeichnet:
 Jüngstes Gericht, eine religiöse Vorstellung
Gemälde
 Das Jüngste Gericht (Rogier van der Weyden), einen Flügelaltar von Rogier van der Weyden (gemalt Mitte des 15. Jahrhunderts)
 Das Jüngste Gericht (Hans Memling), ein Gemälde von Hans Memling (gemalt um 1467 bis 1471)
 Das Jüngste Gericht (Michelangelo), Altargemälde in der Sixtinischen Kapelle von Michelangelo von 1541
 Das Große Jüngste Gericht, ein Gemälde von Peter Paul Rubens
 Das Jüngste Gericht (Moldovița), Fresko in Rumänien
Filmtitel
 Das jüngste Gericht (Film), einen österreichischen Thriller von Urs Egger aus dem Jahr 2008
 Das Jüngste Gericht (Comic), eine Miniserie von DC Comics
 Das jüngste Gericht (1916), einen dänischen Katastrophenfilm von 1916

Siehe auch:
 Doomsday (Begriffsklärung)
 Weltgericht (Begriffsklärung)
 Weltende (Begriffsklärung)
 Ende der Welt (Begriffsklärung)